Le mot Zinc peut avoir pour référence :

Chimie, métal et élément 
 Zinc
 Zinc, un oligo-élément

Lieu 
 Zinc, ville de l'Arkansas (États-Unis).

Musique 
 Debout sur le Zinc est un groupe de rock français ;

Théâtre 
 Mon lit en zinc est une pièce de théâtre de David Hare ;

Bandes dessinées 
 Zinc, revue de bande dessinée underground française créée par Gilles Nicoulaud et Pierre Guitton publiée de 1971 à 1974.

Restauration 
 Synonyme de bar, comptoir, etc.
 Dans le langage populaire le zinc désigne le comptoir d'un bar.

Argot 
 Le zinc est un surnom pour désigner un avion ;

Expressions 
 Doigt de zinc : motif porté par certaines protéines.

Symbolique

Calendrier républicain 
 Dans le calendrier républicain, le Zinc était le nom attribué au  du mois de nivôse.

Notes et références